Den anden verden har flere betydninger:
 Den anden verden – en kategori af nationer
 Den anden verden (album) – et MC Clemens-album fra 1999
 Den anden verden (julekalender) – en tv-julekalender sendt på DR1 i 2016